

Села 
 Вільне — Херсонська область, Генічеський район, Генічеська міська громада
 Вільне — Херсонська область, Генічеський район Нижньосірогозька селищна громада (до 2020 року — Нижньосірогозький район)